Název Bohouňovice má více sídel:
 Bohouňovice I, část městyse Červené Pečky v okrese Kolín;
 Bohouňovice II, část obce Horní Kruty v okrese Kolín.

Externí odkazy